Novella kan syfta på:
 Novella – ett litterärt format, se Kortroman

Geografi

Frankrike 

 Novella, Haute-Corse, departementet Haute-Corse i regionen Korsika,

Italien
 Novella, Trento – en kommun i Trento bildad 1 januari 2020